Wymondham (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Wymondham (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk